Длугач — еврейская фамилия. Известные носители:

 Длугач, Валерий Яковлевич (1955—1993) — лидер российской преступной группировки.
 Длугач, Григорий Яковлевич (1908—1988) — советский художник.
 Длугач, Иосиф Львович (1902—1941) — советский архитектор.
 Длугач Михаил Оскарович (1893—1988) — cоветский художник, плакатист.
 Длугач, Моисей Абрамович (1907—1951) — советский партийный и хозяйственный деятель, директор Кировского и Челябинского тракторного заводов.

Также 
 Длигач, Лев Михайлович (1904—1949) — русский советский поэт и переводчик.

Примечания